Jonk bezeichnet:

 Jonk (Fluss), rechter Nebenfluss der Mahanadi in Indien
 Familienname von Wim Jonk, ehemaliger niederländischer Fußballer